Médecins Sans Frontières — Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ»
 Microsoft Solutions Framework — методология разработки программного обеспечения от Microsoft.
 Multiservice Switching Forum (Форум Коммутации Услуг) — международная ассоциация поставщиков телекоммуникационных услуг, производителей оборудования и ПО, разрабатывающая стандартные архитектуры коммутации и маршрутизации услуг.
 Metasploit Framework — платформа для создания и отладки эксплойтов.